В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Brasil Open 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Єлену Докич 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (переможниця)
 Єлена Докич (фінал)
 Аманда Кетцер (чвертьфінал)
 Сільвія Фаріна-Елія (чвертьфінал)

 Генрієта Надьова (півфінал)
 Крістіна Торренс-Валеро (2-ге коло)
 Патті Шнідер (1-ше коло)
 Тетяна Панова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open